Schweigert ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Schweigert (1938/39–2004), deutscher Boxer
 Christoph Schweigert (* 1966), deutscher Mathematiker und Physiker
 Eberhard Schweigert (1942–2004), deutscher Maler
 Florian J. Schweigert (* 1958), deutscher Ernährungswissenschaftler und Hochschullehrer
 Günter Schweigert (* 1964), deutscher Paläontologe
 Horst Schweigert (* 1940), österreichischer Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Oliver Schweigert (* 1968), deutscher Rechtsextremist
 Stefan Schweigert (* 1962), deutscher Fagottist
 Thomas F. Schweigert (1917–2001), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Schweikert (Begriffsklärung)
 Schweickert
 Zschweigert